«Посадник» () — 11-пушечный парусно-винтовой корвет Российского Императорского флота типа «Боярин». Предназначался для крейсерской войны на коммуникациях противника, разведки, патрульной службы и проведения совместных операций с клиперами и фрегатами. Нёс службу на Балтике и Тихом океане. В 1861 году корвет стал участником Цусимского инцидента.

Строительство 
Заложен в 1854 году на Охтинской верфи в Санкт-Петербурге по единому проекту в рамках строительства 14 винтовых корветов («Боярин», «Новик», «Медведь», «Посадник», «Гридень», «Воевода», «Вол», «Рында», «Зубр», «Рысь», «Удав», «Буйвол», «Вепрь», «Волк»). Эти корветы по своим характеристикам и качеству не уступали кораблям корветского ранга зарубежной постройки. Разработчик чертежа — корпуса корабельных инженеров поручик А. А. Иващенко. После окончания Крымской войны эти корветы составляли основу лёгких крейсерских сил русского флота. Строительство этих кораблей велось по подряду с петергофским купцом 1-й гильдии С. Г. Кудрявцевым под наблюдением адъютанта генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича и капитана 2-го ранга И. А. Шестакова.

Непосредственно постройкой корвета «Посадник» занимались корабельные инженеры А. А. Иващенко и Л. Г. Шведе. Все корпуса были заложены одновременно 9 октября 1855 года. 14 декабря все строящиеся корветы были обследованы и измерены комиссией Кораблестроительного департамента. 1 августа 1856 года корвет был спущен на воду.

На ходовых испытаниях «Посадник» показал скорость под парами в 13 узлов, что по тем временам считалось весьма неплохо.

Тактико-технические данные 
 Водоизмещение: 885 тонн, 903 тонны (полное)
 Длина по корпусу: 53,6 метра (наибольшая)
 Длина между перпендикулярами: 49,8 метра (163 фута 4 дюйма)
 Высота борта в носу: 7,87 метра
 Высота борта по миделю: 6,92 метра
 Высота борта в корме: 7,4 метра
 Ширина без обшивки: 9,73 метра
 Ширина с обшивкой: 9,9 метра (31 фут 11 дюймов)
 Осадка по корпусу: 3,15 метра
 Осадка максимальная: 4,02 метра (13¼ фута)
 Экипаж: 168 человек, в том числе 14 офицеров

Корпус 
Корпус набран из дуба, частично лиственницы и сосны. Крепление подводной части — медное, надводной — железное. Подводная часть корпуса была обшита красной листовой медью на просмолённом войлоке. Завод Берда изготовил руль, румпель, железный старн-пост (передняя часть ахтерштевня, через которую проходит гребной вал). Настил верхней палубы был набран из дубовых четырехдюймовых досок (10 см). В бортах было 30 стеклянных иллюминаторов в пятигранных медных оправах. Также над каждой каютой были смонтированы палубные иллюминаторы (световые люки), всего 26. Якорный канат длиной 300 сажень (348 метров) был калибром 1 3/8 дюйма (33 мм).

Главные механизмы 
На корвет была установлена двухцилиндровая паровая машина простого расширения мощностью 200 нарицательных л. с. производства петербургского «Гальванопластического литейного и механического завода Фуллона». Её питали три котла.

Движителем являлись как паруса (9 косых и 11 прямых парусов), так и двухлопастный медный гребной винт системы Смита в подъемной раме. Ход под парами до 13 морских узлов, под парусами до 12,2 морских узлов.

Вооружение 
По первоначальному проекту на корветах должны были быть установлены 60-фунтовые пушки № 2, но 12 мая 1856 года генерал-адмирал распорядился установить десять 36-фунтовых пушек № 3 на лафетах и одну 36-фунтовую (173-мм) пушку № 1 (длинную) на вращающейся платформе на баке. Изменения состава артиллерийского вооружения привели к сокращению численности команды со 153 до 115 человек.

В 1861 году на вооружении было пять 36-фунтовых пушек № 3 и одна № 1, с 1866 года — шесть 36-фунтовых пушек № 1 (длинных).

Служба

В составе Балтийского флота 
С 1858 года «Посадник» под командованием капитан-лейтенанта И. Г. Попандопуло нёс службу в составе в эскадры Средиземного моря.

Переход на Дальний Восток России 
19 июня 1859 года великий князь Константин Николаевич прибыл в Кронштадт проводить собирающийся на Дальний Восток России «2-й Амурский отряд» кораблей. Корвет «Посадник» (капитан-лейтенант И. Г. Попандопуло), клипер «Наездник» (капитан-лейтенант Н. А. Ратьков), клипер «Разбойник» (капитан-лейтенант П. А. Селиванов), старшим на переходе был назначен сенатор А. О. Дюгамель, который ехал замещать на должности командира отдельного Сибирского корпуса и генерал-губернатора Западной Сибири вышедшего в отставку Г. Х. Гасфорда. В июле 1859 года капитан-лейтенант И. Г. Попандопуло добился своего перевода на Чёрное море, а на место командира корвета был назначен старший офицер линейного корабля «Выборг», герой Синопского сражения и обороны Севастополя флигель-адъютант Н. А. Бирилёв.

Корабли уходили из Кронштадта раздельно. 25 августа ушёл «Посадник». В Балтийском море корвет попал в шторм, вследствие чего перешёл на ход под парами, а позже был вынужден зайти на большой Копенгагенский рейд. Через несколько дней, после пополнения запаса воды и угля, «Посадник» покинул Копенгаген. Далее плавание шло под парами ходом до 10 узлов, в Немецком море корвет перешёл под паруса с ходом по 10 и 10,5 узла. Следующая стоянка была на Спитхедском рейде. Следуя дальше, в море, был встречен французский купеческий бриг «Понт де Челс» терпящий бедствие. Как выяснилось, бриг сел на риф, затем его стащило с камней, при этом у брига разворотило всё днище и он дрейфовал медленно тонув, не успевая откачивать воду из трюма. Н. А. Бирилёв приказал мичману фон Шанцу высадится на бедствующий бриг с двенадцатью матросами, заделать пробоины и откачать воду при помощи помпы Доутона с «Посадника». После остановки течи, «Понт де Челс» был взят на буксир и доставлен в Брест. На Брестском рейде находилась российская и французская эскадры. В Бресте был восполнен запас воды и провизии на пять месяцев. 5 ноября «Посадник» покинул Брест под парами. На пути к острову Мадейра был выдержан шторм. На Мадейре команде корвета был дан увольнительный. Следующий пункт стоянки был в Рио-де-Жанейро.

11 февраля 1860 года корвет вышел на вид мыса Доброй Надежды и в этот же день миновал Саймонс-Бей. Далее пришлось пережить шторм и в Индийском океане, во время которого переломило железные шлюп-балки и унесло вельбот с палубы. После чего корвет попал в полосу маловетрия. Зайдя на Сингапурский рейд, 11 мая был встречен фрегат «Светлана» под командованием капитана 2-го ранга Н. М. Чихачёва. После встречи командиров, корабли 17 числа отправились в Шанхай — фрегат взял на буксир «Посадника», и в течение шести дней буксировал его. 29 мая, в продолжении перехода до Шанхая, на «Посаднике» случилась поломка машины, и «Светлана» вновь взяла его на буксир. 31 мая корабли отдали буксиры и вступили под паруса. 10 июня корабли достигли острова Гутслаф, где был встречен клипер «Наездник». В Шанхае генерал-майор граф Н. П. Игнатьев перешёл на фрегат. 17 июня «Посадник» прибыл под парусами на внутренний рейд Нагасаки — конечный пункт плавания, где пополнил состав эскадры Китайского моря (Первая независимая эскадра Тихого океана) под началом капитана 1-го ранга И. Ф. Лихачёва, тем самым завершив полукругосветное плавание. В это время в Тихий океан прибыли: фрегат «Светлана», корвет «Посадник», клиперы «Разбойник» и «Наездник». В Нагасаки, Н. А. Бирилёва, в дополнение к должности командира корвета, назначили старшим по лазарету, в который свозили больных со всей русской эскадры. В это время на «Посаднике» приступили к починке котлов и исправлению машины. К 10 июля эскадра графа Н. П. Игнатьева («Светлана», «Боярин», «Джигит» и «Наездник») сосредоточилась в Печелийском заливе (ныне Бохайский залив) после чего была расформирована, а корабли вошли в эскадру капитана 1-го ранга И. Ф. Лихачёва. Создание Первой независимой эскадры Тихого океана требовало мест базирования в незамерзающих портах, находящихся на путях выхода в океан из портов России, Японии, Кореи и Китая. Вместе с тем, правительство желало вести дело о строительстве пункта базирования в обход центральных властей Японии, чтобы не привлекать большого внимания дипломатических кругов и не входить ни в какие переговоры с правительством Тайкуна.

Цусимский инцидент 

«Посадник» оставался в Нагасаки до начала февраля 1861 года, пока Н. А. Бирилёв занимался переговорами об аренде земли, сначала в деревне Инаса, а потом на острове Тсу-Сима (Цусима) для устройства военно-морской станции в бухте Имосаки (Имоскака). После ухода 15 января корвета «Боярин», корвета «Воевода» и клипера «Джигит» в Кронштадт, в составе эскадры И. Ф. Лихачёва остались: фрегат «Светлана», корвет «Посадник», клипер «Опричник», клипер «Наездник», а также из состава Сибирской флотилии транспорт «Японец» и другие малые парусные суда. С 10 по 19 февраля корвет находился в Хакодате. 20 февраля «Посадник» отправился из Хакодате на Цусиму и 1 марта стал на якорь в западной части бухты Татамура (ныне залив Асо) вблизи деревни Осаки. Далее Н. А. Бирилёв получил от губернатора Со Цусима-но-ками Мунэ Ёсиёри разрешение перейти в бухту Имосаки (Имоскака) обследовать её и основать временную морскую морскую станцию для Русского флота. 2 апреля «Посадник» перешёл в эту бухту. 3 апреля на берегу был поднят русский флаг, установлена палатка и выбрано место для постройки склада и помещения для лазарета, а также определено место для ремонта корвета — требовалось заменить фок-мачту, сделать понтон для осмотра кормовой части корабля: дейдвудной трубы, гребного винта и выполнить другие ремонтные работы. Старший штурманский офицер подпоручик Л. Чуркин организовал описную партию и занялся промером глубин и составлением карты островов Цусимской гряды (карты, составленные офицерами «Посадника», впоследствии были изданы Гидрографическим департаментом Морского министерства). Сигнальный пост был выставлен на островке Уси, который находится на западном входе в бухту Татамура. В конце мая, когда строительство пункта шло полным ходом, последовали протестные выступления английских дипломатов, и нахождение «Посадника» на Цусиме пошатнулось. В середине августа, под давлением английских послов Алькока и Гарриса и адмирала Дж. Хоупа, японское правительство изменило свое отношение к русской станции на Цусиме, и отозвало разрешение на строительство. Н. А. Бирилёв затягивал свой уход с острова как мог, и только после личного распоряжения И. Ф. Лихачева начал сборы. «Посадник» ушёл с острова 7 сентября, оставив вместо себя клипер «Опричник», через некоторое время к которому присоединился клипер «Абрек». В конце сентября и они покинули остров. В истории это получило название «Цусимский инцидент».

Дальнейшая служба на Дальнем Востоке 
С сентября по 3 ноября 1861 года «Посадник» оставался в Нагасаки, где ему чинили котлы. 3 ноября корвет ушёл в Шанхай за почтой. Взяв провизию на четыре месяца, кассу, строительные и шкиперские материалы, «Посадник» всё это доставил в устье реки Пейхо (провинция Хэбэй), где стоял в ремонте клипер «Разбойник», после чего вернулся в Шанхай, а оттуда в Нагасаки. После того как на корвете вытянули стоячий такелаж, починили паруса и пополнили запас угля, он взял курс на Хакодате.

Возвращение на Балтику 
10 января 1862 года Н. А. Бирилёв получил приказ вернуться на «Посаднике» в Кронштадт. 10 февраля он стал собираться в обратный путь. С февраля по март корвет находился в Хакодате. Зайдя на Цусиму, он попрощался с местными властями, после чего ушёл в Нагасаки для пополнения припасов и отдыха команды перед дальним переходом. Между этим совершив ещё один рейс Нагасаки — Хакодате и обратно. Пробыв там аж до сентября, «Посадник» ушёл Гонконг, где пробыл ещё почти месяц. Также на Балтику возвращались клипера «Наездник» и «Разбойник». Старшим отряда на переходе был назначен капитан 2-го ранга Н. А. Бирилёв. Далее «Посадник» посетил Манилу и Сингапур. Придя в европейские воды, «Посадник» провёл зимовку в Грейвзенде.

В связи с очередным мятежом в Польше, так как мятежники получали контрабандное оружие и другие припасы морем, в марте 1863 года «Посадник» получил приказ выйти в крейсерство вдоль Курляндских берегов. 7 апреля «Посадник» вышел из Гревзенда, а 8 числа вышел под парами в Немецкое море. 10 апреля «Посадник» стал на якорь не прекращая паров на Копенгагенском рейде для пополнения запасов. Покинув Копенгаген 14 апреля, корвет 16 апреля прибыл на Либавский рейд, где и оставался. Также в Либаву были переведены некоторые корабли с Балтики.

Вернувшись в Кронштадт офицеры и нижние чины корвета «Посадник» и клиперов «Наездник» и «Разбойник» были награждены годовым окладом жалованья.

Дальнейшая служба в составе Балтийского флота 
В 1864 году корвет подвергся тимберовке в Кронштадте под руководством лейтенанта Каткова.

3 марта 1869 года корвет «Посадник» был сдан к Кронштадтскому порту. В 1870 году корветы «Посадник», «Рында» и «Кречет» были проинспектированы и признаны как не заслуживающие ни исправления, ни тимберовки. 6 марта 1871 года корвет был исключён из списков судов флота и продан на слом.

Известные люди, служившие на корабле

Командиры 
 с 02.04.1856 капитан 2-го ранга В. А. Стеценко
 ??.??.185?—??.07.1859 капитан-лейтенант И. Г. Попандопуло
 ??.07.1859—??.??.1863 флигель-адъютант (с 1863 года капитан 2-го ранга) Н. А. Бирилёв
 04.05.1864—21.06.1865 капитан-лейтенант С. А. Конаржевский

Старшие офицеры 
 ??.??.185?—??.??.186? лейтенант Селиванов

Другие должности 
 ??.??.185?—??.??.18?? лейтенант Н. А. Федорович
 ??.??.185?—??.??.186? мичман фон Шанц
 ??.??.185?—??.??.186? старший штурманский офицер подпоручик Л. Чуркин
 ??.??.185?—??.??.186? механик Скирмунд
 06.05.1862—??.08.1862 мичман П. Н. Дурново
 ??.??.1862—??.??.1862 помощник вахтенного начальника гардемарин В. Н. Гембачев

Саймонстаун
 комендор Матвеев Афанасий, утонул 19 февраля 1860 г., выброшенный за борт салютным выстрелом, похоронен на кладбище
 матрос Фадеев Даниил, 16 февраля 1860 г. упал с утеса на берег и разбился, похоронен на кладбище
Нагасаки
 мастеровой 5-го рабочего экипажа Силуянов Назар, 45 лет, умер 29 июля 1860 г., похоронен на кладбище
 кочегар Голубцов Степан, 30 лет, умер 17 июля 1862 г., похоронен на кладбище
 матрос Письменный Семён, 30 лет, умер 20 августа 1862 г., похоронен на кладбище
 матрос Крестьянсон Карл, умер 13 сентября 1862 г., похоронен на кладбище
Хакодате
 боцман 28 флотского экипажа Кузьмин Никита, 32 года, умер 15 октября 1861 г., похоронен на русском кладбище
 матрос Месников Василий, 30 лет, умер 16 октября 1861 г., похоронен на русском кладбище
 матрос 28 флотского экипажа Степанов Фёдор, 28 лет, 17 февраля 1862 г., похоронен на русском кладбище
 матрос 28 флотского экипажа Гвоздев Евтропий, 26 лет, умер 9 марта 1862 г., похоронен на русском кладбище
 матрос Гомзаков (Гамзиков) Степан, 28 лет, утонул в реке Камидо 18 марта 1862 г., похоронен на берегу
 гардемарин Попов Андрей, 26 лет, утонул в реке Камидо 18 марта 1862 г., похоронен на берегу
 матрос 28 флотского экипажа Кузнецов Иван, 32 год, умер 27 августа 1862 г., похоронен на русском кладбище

Память 
 В честь корвета «Посадник» была названа одна из второстепенных бухт острова Цусима
 Картина: Валерий Шиляев — «Корвет „Посадник“ у берегов Приморья» — холст, масло

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Болгурцев Б. Н. Стратегическая ошибка князя Горчакова. Гангут № 5
 Головнин Ю. И. 10-пушечные парусно-винтовые корветы типа «Боярин» // История судостроения / журнал — Судостроение — № 1. 2003 г. ISSN: 0039-4580

Ссылки 
 

Парусно-винтовые корветы России